El término Paya o Payá puede referirse a:

Lugares 
 Paya, un municipio del departamento de Boyacá, Colombia;
 Paya, una ciudad del estado de Arunachal Pradesh, India;
 Paya, un corregimiento de la provincia del Darién, Panamá
 Paya, un distrito municipal de Baní, República Dominicana;
 Paya Jaras, un estado constituyente de Malasia;
 Parque nacional natural La Paya, ubicado en el departamento de Putumayo, Colombia;

Personas 
 Agustín Payá, un piloto de automovilismo español;
 Emili Salut Payà, un compositor y trompetista español;
 Oswaldo Payá, un político cubano;

Otros 
 La etnia Pech de Honduras, también conocidos como los Paya;
 El idioma paya, hablado por los Pech;
 El combate de Paya, ocurrido en la localidad homónima de Colombia;
 Payada o Paya, arte poético musical perteneciente al Cono Sur americano;
 Paya, un personaje de la serie televisiva Battlestar Galactica;
 Paya, la palabra burmesa para estupa o pagoda, que significa literalmente "Dios";
 Paya, una comida picante nativa de Pakistán y e norte de la India.
 Paya, entre gitanos, que no pertenece al pueblo gitano.